Георге Ликиардопол (, 2 августа 1913 — 1991) — румынский архитектор и стрелок, призёр Олимпийских игр. Мастер спорта Румынии (1951), заслуженный мастер спорта (1953). Кавалер румынской медали «Виртутя Милитарэ» (1947) и ордена Труда 3 степени.

Родился в Бухаресте. Окончил архитектурный факультет Бухарестского университета в 1939 году. Во время учёбы занимался плаванием, водным поло, лыжным спортом, регби, охотой. Стал чемпионом Румынии 1939 года по водному поло в составе команды «Вифорул Дачия».

В стрелковый спорт пришёл в возрасте 32 лет. Представлял бухарестские клубы «Вифорул Дачия», «Годяну», «Динамо», «Конструкторул», «Прогресул». Стал многократным победителем и призёром чемпионата Румынии в разных стрелковых дисциплинах, в личном и командном зачётах:
 скорострельный пистолет (1946, 1948—1950, 1954, 1956);
 произвольный пистолет (1953);
 малокалиберный пистолет (1957);
 стендовая стрельба (1952—1954);
 произвольная винтовка (1949).

В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки завоевал бронзовую медаль в стрельбе из скорострельного пистолета на дистанции 25 м, уступив в перестрелке венгру Силарду Куну. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне повторил этот результат. На домашнем чемпионате Европы 1955 года в Бухаресте занял четвёртое место.

Генеральный секретарь Организации народного спорта («Организация спортулуй популар») с 1946 по 1949 год, вице-президент Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров («Комитетул де културэ физикэ ши спорт») с 1949 по 1952 год, член Олимпийского комитета Румынии с 1947 по 1957 год, глава спортивной делегации Румынии на зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице. С 1973 по 1976 год был членом судейского комитета Международного союза стрелкового спорта. Также работал в проектном институте ISCAS, занимался планами развития городов Галац и Онешти, курортов Мамая и Нептун.

Ссылки 
 
 ENCICLOPEDIA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI DIN ROMÂNIA, Ediția a II-a, Volumul II, 2015, pag. 254, MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Ватерполисты Румынии
Стрелки Румынии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1952 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1956 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Архитекторы Румынии
Выпускники Бухарестского университета
Мастера спорта Румынии
Заслуженные мастера спорта Румынии
Спортивные судьи Румынии
Спортивные функционеры Румынии